Enriqueta de Nassau-Weilburg (en alemán, Henriette von Nassau-Weilburg; Kirchheimbolanden, 22 de abril de 1780-Kirchheim unter Teck, 2 de enero de 1857) fue una princesa de Nassau-Weilburg por nacimiento, y duquesa de Wurtemberg por su matrimonio con el duque Luis de Wurtemberg.

Biografía 
Enriqueta nació el 22 de abril de 1780 en Kirchheimbolanden, Alemania. Fue la penúltima de los quince hijos del príncipe Carlos Cristián de Nassau-Weilburg y de Carolina de Orange-Nassau, princesa de Orange. A través de su madre era bisnieta del rey Jorge II de Gran Bretaña y de Carolina de Brandeburgo-Ansbach. Al haber quedado huérfana de madre en 1787, y de padre en 1788, fue puesta bajo el cuidado de su hermano mayor, el príncipe Federico Guillermo. 

El 28 de enero de 1797, a la edad de 16 años, se casó con el príncipe Luis de Wurtemberg, hijo del duque Federico II Eugenio de Wurtemberg y de la margravina Federica de Brandeburgo-Schwedt. El matrimonio fue descrito como armonioso. Su marido era general de caballería y comandante de alto rango del ejército lituano, pero se negó a combatir contra las tropas rusas en la guerra ruso-polaca de 1792, por lo que fue destituido de su puesto. La pareja se instaló en el castillo de Kirchheim. Tuvieron cinco hijos, cuatro mujeres y un varón. 

Tras la muerte de su marido en 1817, Enriqueta desarrolló un fuerte compromiso hacia la ciudad de Kirchheim unter Teck. Mandó a construir muchas instituciones sociales, entre ellos un jardín de infantes (1838), un hospital (1840), y un departamento de bomberos.  Murió en Kirchheim unter Teck, a la edad de 76 años. Entre sus descendientes se encuentran el rey Felipe VI de España, la reina Isabel II del Reino Unido y el príncipe Carlos María Bonaparte.

Descendencia 
Enriqueta y su marido tuvieron cinco hijos:

 María Dorotea (1797-1855), contrajo matrimonio con el archiduque José Antonio de Austria, palatino de Hungría; tuvo descendencia. 
 Amelia (1799-1848), casada con el duque José de Sajonia-Altemburgo, y madre de Alejandra de Sajonia-Altemburgo.
 Paulina (1800-1873), casada con su primo, el rey Guillermo I de Wurtemberg, y fue madre del rey Carlos I.
 Isabel Alejandrina (1802-1864), casada con el margrave Guillermo de Baden (hijo del gran duque Carlos Federico I de Baden).
 Alejandro (1804-1885), contrajo matrimonio morganático con la condesa Claudia Rhédey de Kis-Rhéde. Fue el fundador de una de las ramas menores de la Casa de Wurtemberg, la de los duques de Teck.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Albert Moll: Henriette, Herzogin von Württemberg, Prinzessin von Nassau-Weilburg. In: Württembergischer Bildersaal, Erster Band. Schaber, Stuttgart 1859, S. 129–158

Enlaces externos 

 Herzogin Henriette von Württemberg (1780–1857)
 150. Todestag der Herzogin Henriette von Württemberg

Princesas de Nassau-Weilburg
Casa de Württemberg